Termenul „ Wiersdorf” se poate referi la:

Wiersdorf (Eifel) comună în Renania-Palatinat, Germania
Localitate ce aparține de comuna Heeslingen, Germania
Localitate ce aparține de comuna Wallstawe, Germania
Localitate ce aparține de comuna Sankt Peter am Ottersbach, Austria.